Е́жи Па́вел Го́ргонь (; 18 июля 1949, Забже, Польша) — польский футболист, защитник.

Олимпийский чемпион 1972 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1974 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года, участник чемпионата мира 1978 года.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Микульчице», с 1967 года играл в «Гурнике» (Забже). В составе «Гурника» Ежи Горгонь дважды становился чемпионом Польши и пять раз подряд выигрывал Кубок Польши, в Первой лиге провёл 220 матчей и забил 17 мячей. В сезоне 1969/70 добрался вместе с «Гурником» до финала Кубка кубков. В 1973 году Горгонь был признан лучшим футболистом Польши по версии журнала Sport.

В 1980 году перешёл в швейцарский «Санкт-Галлен», в котором и завершил карьеру по окончании сезона 1982/83.

В сборной 
В 1970-е годы Ежи Горгонь был одним из ведущих игроков сборной Польши. В юношескую сборную привлекался ещё будучи игроком «Микульчице», а в главной команде дебютировал 23 сентября 1970 года во встрече со сборной Ирландии. В сборной играл до 1978 года, выходил на поле в 55 матчах, забил 6 мячей. Принял участие во всех успехах команды Казимежа Гурского: золото Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, победа над англичанами на «Уэмбли» в октябре 1973 года, бронза чемпионата мира 1974 года, серебро Олимпиады в Монреале в 1976 году. Горгонь входил в заявку сборной и на чемпионате мира в Аргентине, но сменивший Гурского Яцек Гмох не включил его в состав на первый матч второго группового раунда против хозяев чемпионата, многие эксперты позже называли неучастие в матче Горгоня ошибкой со стороны тренера и причиной поражения. После этого Ежи Горгонь за сборную не выступал.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1974
 Олимпийский чемпион: 1972
 Серебряный призёр летних Олимпийских игр: 1976
 Финалист Кубка обладателей кубков: 1969/70
 Чемпион Польши (2): 1970/71, 1971/72
 Обладатель Кубка Польши (5): 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72
 Обладатель Кубка польской лиги: 1977/78
 Бронзовый призёр чемпионата Швейцарии: 1982/83
 Финалист Кубка швейцарской лиги: 1981/82
 Обладатель награды «Золотые Бутсы»: 1973

После окончания карьеры 
Завершив игровую карьеру, Горгонь пытался стать тренером, работал с молодёжью и резервным составом «Санкт-Галлена», а впоследствии — в футбольной академии в Госсау.

В настоящее время живёт со своей семьёй в Швейцарии, избегает встреч не только с журналистами, но и с бывшими партнёрами по «Гурнику» и сборной Польши.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Польши
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Польши
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Санкт-Галлен»